Ла́уриц Ле́брехт Хо́ммель Ме́льхиор (; 20 марта 1890, Копенгаген, Дания — 18 марта 1973, Санта-Моника, США) — датский оперный певец (тенор). Один из самых известных вагнеровских героических теноров.

Биография 
Родился в семье директора школы. В детстве пел в церковном хоре. Учился в Королевской оперной школе в Копенгагене. В 1913 году дебютировал как баритон, исполнив партию Сильвио в опере Руджеро Леонкавалло «Паяцы»; после продолжения обучения в течение четырёх лет перешёл в тенора. В 1918 году Мельхиор исполнил свою первую большую вагнеровскую партию — заглавную роль в «Тангейзере». До 1921 года он оставался членом труппы Копенгагенской Королевской оперы, часто выступал там и впоследствии. В 1921-23 годах обучался в Лондоне, Берлине и Мюнхене (у Анны Бар-Мильденбург). В 1926 году дебютировал в театре Метрополитен-опера.

Певец регулярно выступал в Лондоне (Ковент-Гарден) (1924-39 годы) и на Байрёйтском фестивале (1924-31 годы), с руководителем которого Зигфридом Вагнером его связывала искренняя дружба. В 1925 году он впервые выступил в Венской опере. В 1925—1939 годах был постоянным гостем в Берлинской Государственной опере. В 1926—1950 годах с триумфом пел в Метрополитен-Опера. Кроме того, Мельхиор выступал в Париже, Брюсселе, Чикаго, Сан-Франциско, Буэнос-Айресе и других городах. Часто его партнёршей была Кирстен Флагстад. Оставил сцену в 1950 году. Снимался в Голливуде; до весьма почтенного возраста давал концерты, делал записи.

Похоронен на кладбище Ассистенс в Копенгагене.

Творчество 
Репертуар Лаурица Мельхиора включал в себя вагнеровские героические теноровые партии, кроме того, партии Отелло в одноименной опере, Радамеса в «Аиде» Джузеппе Верди и Флорестана в «Фиделио» Бетховена. Его сильный голос с баритональной окраской и блестящими верхними нотами и драматизм исполнения способствовали славе идеального героического тенора.

Литература 
 H. Hansen: «Lauritz Melchior» (Kopenhagen, 1965);
 S. Emmons: «Tristanissimo» (New York, 1990);
 E. Arnosi: «Lauritz Melchior: El Coloso Wagneriano» (Buenos Aires, 1994);
 A. Heckner: «Lauritz Melchior» (Bayreuth, 1995).

Ссылки 
 Сайт, посвящённый певцу
 Lauritz Melchior Web
 Информация на английском языке
 Фотографии
Лауритц Мельхиор  - в цикле радиопередач (1) (2) (3) М.П.Малькова "Из коллекции редких записей"

Академические музыканты Дании
Певцы и певицы Дании
Оперные певцы и певицы Дании
Теноры
Исполнители RCA Victor
Исполнители Warner Bros. Records
Похороненные на кладбище Ассистенс (Копенгаген)